Taketomi bezeichnet:

 Taketomi-jima, eine japanische Insel in der Präfektur Okinawa
 Taketomi (Okinawa), eine Gemeinde darauf

Taketomi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōsuke Taketomi (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Taketomi Kunikane (1852–1931), japanischer Admiral
 Taketomi Tokitoshi (1856–1938), japanischer Politiker